Branko Stipić, hrvatski nogometaš. Karijeru napravio u BiH. Bio je igrač tuzlanske Slobode.

Bio je nada beogradske Crvene zvezde, no u prijelomnim godinama tuzlanske Slobode prešao je u Slobodu. Bio je dio momčadi s kojom se Sloboda, predvođena trenerom Palfijem od trećeligaša se prošetala do prve lige 1959. godine. Pobjedom u zapadnoj skupini 2. lige Sloboda je izborila prvoligaški status, a po Tuzli su bili plakati s imenima športskih heroja koji su Slobodu prošetali od zone do Prve lige: Hajrović, Lazić, Radović, Čukteraš, Rusmir, Petković, Stipić, Šehić, Bevanda, Radić, Podvalej, Panić, Marković, uz pomoć Anovića, Despotovića, Jovanovića, Veselionova, Ćurka i drugih.

Izvori 

Hrvatski nogometaši
Životopisi, Tuzla
Nogometaši FK Sloboda Tuzla